Черногрязка:

Населённые пункты 
 Черногрязка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Черногрязка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Черногрязка — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Черногрязка — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Черногрязка — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Реки 
 Черногрязка — река в Новгородской области
 Черногрязка (приток Яузы) — река в Москве
 Черногрязка (приток Городни) — река в Москве